Giurtelecu Șimleului (en hongrois Somlyógyőrtelek ou Győrtelek) 
 Giurtelecu Hododului (en hongrois Hadadgyőrtelek ou Győrtelek)

Voir aussi  
 Győrtelek